Sokołówek peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Sokołówek, village de la voïvodie de Łódź
 Sokołówek, village de la voïvodie de Mazovie